Le scrapbooking est une forme d'art consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé.
 Scrapbook est un film américain réalisé par Kurt Kuenne en 1999.
 Scrapbook est un film américain réalisé par Eric Stanze en 2000.
 Scrapbook est aussi le principal album de groupe de rock progressif The Clouds